Piccolo – z  – mały, może oznaczać również

 piccolo – mały flet
 Piccolo – postać z Dragon Ball